Ilinden (, deutsch „Eliastag“) steht für:

 Ilinden (Dorf), Dorf in der Gemeinde Chadschidimowo, Bulgarien
 Ilinden (Sofia), Bezirk der bulgarischen Hauptstadt Sofia
 Ilinden (Organisation), Organisation der makedonischen Bulgaren
 Ilinden 1903, antikommunistische Organisation in Jugoslawien
 Opština Ilinden, Gemeinde in Nordmazedonien
 Ilinden (Zeitung) (1921–1926), eine bulgarische Zeitung der makedonischen Bulgaren
 Ilinden (Zeitschrift) (1927–1944), eine bulgarische Zeitschrift der makedonischen Bulgaren

Siehe auch:
 Ilinden-Preobraschenie-Aufstand von 1903